est la formule brute de plusieurs isomères.

 acétyl fentanyl, numéro CAS 
 1-(1,1-diméthyléthyl)-5,5-diméthyl-2,3-diphényl-4-imidazolidinone, numéro CAS 
 N-(1-cyclohexyl-3-pyrrolidinyl)-1-naphtalènecarboxamide, numéro CAS 
 2-[3,5-bis(1,1-diméthyléthyl)phényl]-6-méthyl-oxazolo[4,5-b]pyridine, numéro CAS 
 acide N-(1-(2-phénéthyl-4-pipéridinyl))malonanilinique, numéro CAS